Александр Аксинин: Аксинин, Александр Дмитриевич (1949—1985) — русский художник-график.
 Аксинин, Александр Тимофеевич (1954—2020) — советский легкоатлет.